lustro – gładka powierzchnia odbijająca światło, najprostszy rodzaj zwierciadła optycznego
 lustro weneckie – odmiana lustra, która odbija część światła, a drugą część przepuszcza
 Lustro Twardowskiego – renesansowe zwierciadło zawieszone w zakrystii kościoła parafialnego w Węgrowie, związane z legendą o Panu Twardowskim
 Lustro Archimedesa – legendarna broń solarna stworzona przez Archimedesa
 lustro, mirror – dokładna kopia strony internetowej lub innych zasobów
 lustro prądowe – rodzaj układu elektronicznego
 próba lustra srebrnego – próba Tollensa, reakcja chemiczna służąca do wykrywania aldehydów
 lustro tektoniczne, wygład tektoniczny – wygładzona powierzchnia skały, zeszlifowana w czasie powstawania uskoku
 lustro społeczne – w socjologii i psychologii samowiedza jednostki, kształtowana przez interpretację reakcji innych ludzi w stosunku do własnej osoby
 przeniknięcie przez lustro – efekt iluzjonistyczny
 lustro dalmiercze – rodzaj sprzętu geodezyjnego

biologia 
 lusterko – kontrastowa grupa piór na ptasim skrzydle
 lustro, lusterko – w gwarze myśliwskiej jasna sierść na pośladkach u zwierzyny płowej, u nasady ogona
 lusterko – skupienie larw tuż po wylęgu u niektórych motyli np. u brudnicowatych

muzyka 
 Lustro – album Gosi Andrzejewicz
 Lustro – singel Gosi Andrzejewicz
 Lustro – album polskiego zespołu punkrockowego Cela nr 3
 Lustra – album rockowego zespołu Harlem
 Lustra – album Anny Marii Jopek
 Lustro – tytuł utworu muzycznego z płyt: ITI CD i The Best of... – zespołu Ich Troje
 Lustro – tytuł utworu muzycznego z płyty XX część pierwsza zespołu Voo Voo
 Lustro – polska wersja przeboju Reflection z filmu Disneya wylansowanego przez Edytę Górniak
 Lustra – singel Natalii Szroeder
 Lustro – radomski zespół rockowy
 Lustra – amerykańska grupa muzyczna

literatura 
 Lustro – tomik wierszy Franciszka Kameckiego
 Lustro – powieść Daniela Boulangera
 Lustro – tomik wierszy Wacława Iwaniuka
 Lustro – powieść Ewy Białous-Drescher
 Lustro nieboszczyka – trzecie z czterech opowiadań Agathy Christie ze zbiorku Morderstwo w zaułku (1937)
 Ramdam gadające lustro – sztuka teatralna Krzesimira Dębskiego
 Lustro pana Grymsa – powieść Doroty Terakowskiej utrzymana w poetyce gatunku fantasy
 Lustro dla niewidzialnego człowieka – opowiadanie Jerzego Rzymowskiego
 Rozbite lustro – powieść Mercè Rodoreda, pisarki katalońskiej
 Lustro doliny – powieść Henryka Gały, polskiego poety
 Lustro i kolumna – opowiadanie Marcina Wolskiego z 4 części Wizji alternatywnych
 Lustro i inne opowiadania – zbiór opowiadań Machado de Assis, brazylijskiego poety
 Stare lustro – tomik wierszy Ludmiły Marjańskiej, polskiej poetki
 Puste Lustro – opowiadanie o doświadczeniach Europejczyka w japońskim klasztorze autorstwa Janwillem van de Wetering

film i telewizja 
 Pęknięte lustro, Stłuczone lustro – ekranizacje powieści Agathy Christie Zwierciadło pęka w odłamków stos
 Magiczne lustro Magiki – jeden z odcinków serialu animowanego Kacze opowieści
 Lustro – polski dramat psychologiczny z 1985 r.
 Lustro (Ayneh) – irański dramat obyczajowy z 1997 r.
 Lustro (Geoul sokeuro) – koreański film grozy z 2003 r.
 Lustro czasu – dzieło Władimira Tarasowa, rosyjskiego reżysera i twórcy filmów animowanych
 Lustro Szkła Kontaktowego – kilkumiesięczny plebiscyt, w którym widzowie telewizji, poprzez głosowanie SMS, wybierają najbardziej lubianego lub nielubianego parlamentarzystę.

Zobacz też 
 zwierciadło
 Through the Looking Glass
 Lustra